Линарес има више значења:

 Линарес
 Линарес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Линарес (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Линарес (Линарес, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Линарес (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Линарес (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Линарес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Линарес (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Линарес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику